Barilli ist der Familienname folgender Personen:

 Bruno Barilli (1880–1952), italienischer Komponist und Autor
 Cecrope Barilli (1839–1911), italienischer Maler
 Francesco Barilli (* 1943), italienischer Regisseur
 Giuseppe Barilli (Pseudonym Quirico Filopanti; 1812–1894), italienischer Mathematiker und Politiker
 Latino Barilli (1883–1961), italienischer Maler
 Mark Barilli (* 1973), schottischer Dartspieler
 Silvano Barilli (* 1968), Schweizer Berufsoffizier

Siehe auch:
 Barili (Begriffsklärung)
 Barylli